Kitty steht für:

 Kitty (Vorname)
 Kitty Hawk, Kleinstadt im US-amerikanischen Bundesstaat North Carolina, durch den ersten motorisierten Fluge der Welt der Brüder Wright bekannt
 Kitty-Yo, deutsches Independent-Label mit Sitz in Berlin
 Kittie, kanadische Nu-Metal-Band, die ausschließlich aus Frauen besteht
 Kitty (Musiklabel), ein deutsches Musiklabel für christliche Kindermusik im Verlag Schulte & Gerth 
 KiTTY, ein auf dem freien PuTTY basierendes SSH-Verbindungsprogramm
 den Originaltitel des 1945 veröffentlichten Films Eine Lady mit Vergangenheit
 (9563) Kitty, Asteroid des Hauptgürtels